Union nationale africaine peut désigner :
 Kenya : Union nationale africaine du Kenya ;
 Tanzanie : Union nationale africaine du Tanganyika ;
 Zimbabwe : Union nationale africaine du Zimbabwe – Front patriotique.